Biografies:
 Emilio Aragón Álvarez (La Habana, Cuba, 1959), artista i productor espanyol.
 Esteve Aragó (1802-1892), dramaturg i escriptor nord-català
 Fabiola de Mora y Aragón (Madrid, 1928), aristòcrata 
 Francesc Joan Domènec Aragó (1786 - 1853), matemàtic, físic, astrònom i polític nord-català
 Francisco Javier Aragón Mendoza (Cadis, 1969), futbolista andalús que jugava en la posició de davanter.
 Jaume Aragó (1790 - 1855), escriptor i explorador nord-català
 Joan Aragó (1788-1836), militar nord-català que combaté a Mèxic.
 Lola Rodríguez Aragón (Cadis, 1910 - Pamplona, 1984), soprano espanyola.
 Louis Aragon (París, 1897 - 1982) poeta i novel·lista francès 
 Narcís-Jordi Aragó i Masó (1932), periodista i escriptor català
 Santiago Aragón Martínez (Màlaga, 1968), futbolista andalús 
 Victor Aragon (Millars, Rosselló, 1806 - Montpeller, 1886), erudit, escriptor i jurista 
 Toponímia: 
 Aragon (Aude), municipi del departament de l'Aude a la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló 
 Aragon (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Aragó, comunitat autònoma espanyola
 Baix Aragó, comarca d'Aragó.
 Baix Aragó-Casp, comarca de l'Aragó
 Comtat d'Aragó 
 Regne d'Aragó (1035 - 1707)
 Corona d'Aragó (1164- 1707) 
 Orografia:
 Mar d'Aragó
 Riu Aragó, riu dels Pirineus.
 Vall de l'Aragó, vall dels Pirineus.
 Transports:
 Avinguda d'Aragó (València),via urbana de la ciutat de València.
 Estació d'Aragó (històrica), antiga estació de ferrocarrils de València.
 Estació d'Aragó, estació del metro de València.
 Estació del Clot - Aragó, estació de les línies de la xarxa de Rodalies de Barcelona.
 Pont d'Aragó, pont de la ciutat de València
 Llinatges:
 Casa d'Aragó.
 Cognom Aragó.
 Genealogia dels Aragó, ducs de Cardona i de Sogorb i comtes d'Empúries.
 Miscel·lània:
 Volta a Aragó, competició ciclista.
 Aragón TV, marca comercial de la societat anònima pública Televisión Autonómica de Aragón

Vegeu també 
 Àragorn
 Eragon